Мандрабилла:
 Мандрабилла — город в Западной Австралии.
 Мандрабилла — метеорит, найденный в Австралии.